Hammerthal ist der Ortsname von

 Hammerthal (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Hammerthal (Essing), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Hammerthal (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Hammertal